Сине́зий или Сине́сий (от  — «разумный» или от  — «благоразумный») — мужское имя греческого происхождения.

В греческом существуют два имени, от которых в русской орфографии образовано имя «Синезий». Это  (Синето́с) ["разумный"] — имя раннехристианского святого — Разумника Римского (III век), память которого совершается ; и  (Сине́сиос) ["благоразумный"] — имя Кипрского святого,  Синезия, память которого совершается  или 26 мая. Имя  в славянской традиции калькируется как . Но если это же самое имя попадает в русский из , то оно транслитерируется как Синезий.

Известные носители 
 Разумник Римский (Синезий, Синесий, Синет) — христианский мученик III века.
 Синезий Киренский (370/375—413/414) — христианский богослов, философ-неоплатоник.
 Синесий (Иванов) (1698—1787) — схиархимандрит, преподобный.
 Синесий (Димитров) (1836—1917) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Скопский.
 Синезий (Зарубин) (1886—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Ижевский и Вотский.
 Синесий (Ласкаридис) (1909—1991) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский.

Примечания